Lijst van Studio 100-producties, geproduceerd door Studio 100. Meer info over de producties van o.a. Studio 100 Animation en van de andere dochterondernemingen, zijn op die respectievelijke pagina's te vinden.

Televisie

Speciale afleveringen

Films

Musicals 

*= shows werden uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus.

Studio 100
Studio 100